In der Saison 1997/98 gewann der SK Rockaden Stockholm mit vier Punkten Vorsprung seinen siebten Titel in Folge.
Da die Elitserien zur Saison 1998/99 auf 12 Mannschaften aufgestockt wurde, galt eine von den Vorjahren abweichende Abstiegsregelung. Lediglich der Tabellenletzte musste direkt absteigen, der Vorletzte hatte noch die Gelegenheit, sich in einem Qualifikationsturnier mit den Zweitplatzierten der drei Division I-Staffeln erneut für die Elitserien zu qualifizieren.
Im Vorjahr waren der Sollentuna SK, der Farsta SK und En Passant Svedala aufgestiegen. Während Sollentuna den Klassenerhalt erreichte und auf Anhieb Vizemeister wurde, musste Svedala direkt wieder absteigen und der Farsta SK das Qualifikationsturnier bestreiten.

Termine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 25. Oktober, 15. November, 6. Dezember 1997, 17. Januar, 7. und 28. Februar sowie 13., 14. und 15. März 1998. Die letzten drei Runden wurden zentral in Sollentuna ausgerichtet.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Qualifikation zur Elitserien 1998/99 

Das Qualifikationsturnier fand am 28. und 29. März in Västerås statt und wurde im K.-o.-System ausgetragen. Teilnehmer waren der Farsta SK als Neunter der Elitserien, Upsala ASS als Zweiter der Division I Norra, der Gastgeber Västerås ÖSK/SA, welcher als Dritter der Division I Mellersta davon profitierte, dass die vor ihnen platzierte zweite Mannschaft der Schacksällskapet Manhem nicht aufstiegsberechtigt war sowie der Växjö SK als Zweiter der Division I Södra.
Hatte sich Farsta im Halbfinale gegen Växjö mit 5:3 noch relativ knapp durchgesetzt, gelang ihnen im Finale gegen Upsala (die Västerås zuvor mit 6:2 bezwungen hatten) ein klarer 6:2-Erfolg.

Ergebnisse

Entscheidungen

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. Runde in Tidskrift för Schack 9/1997, S. 529f. (PDF-Datei; 12,41 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 2. und 3. Runde in Tidskrift för Schack 10/1997, S. 584 (PDF-Datei; 12,15 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 4. Runde in Tidskrift för Schack 1/1998, S. 33 (PDF-Datei; 1,45 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 5. Runde in Tidskrift för Schack 2/1998, S. 78 (PDF-Datei; 1,41 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 6. Runde in Tidskrift för Schack 3/1998, S. 148 (PDF-Datei; 1,45 MB, schwedisch)
 Ergebnisse der 7. bis 9. Runde und Endstand in Tidskrift för Schack 4/1998, S. 197ff. (PDF-Datei; 1,45 MB, schwedisch)
 Ergebnis des Qualifikationsturniers in Tidskrift för Schack 4/1998, S. 213f. (PDF-Datei; 1,45 MB, schwedisch)
 Endstand im Ergebnisbulletin des Sveriges Schackförbund, S. 2 (PDF-Datei; 2,27 MB, schwedisch)

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 1997
Schachveranstaltung 1998